|}

Die Bahnstrecke Hotan–Qakilik (; auch: Heruo-Bahn) ist eine Eisenbahnstrecke im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Hotan mit Qakilik. Sie ist 825 Kilometer lang, wofür zwischen elf und zwölf Stunden Fahrtzeit benötigt werden.

In Hotan beginnt die Bahnstrecke Kaxgar–Hotan nach Kaxgar. Am Bahnhof Qakilik schließt sich die Bahnstrecke Golmud–Korla an. Wichtige Bahnhöfe sind in Lop, Qira, Niya, und Jinshan. Eine Besonderheit der Strecke ist, dass sie auf fünf Viadukten mit knapp 50 Kilometern Gesamtlänge über die Wüste Taklamakan gestelzt wurde, sodass Wüstenstürme darunter hinwegwehen sollen. Am Streckenrand wurden 13 Millionen Bäume aufgeforstet.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Sie wurde 2022 für den Verkehr freigegeben.

Die Bahnstrecke Hotan–Qakilik ist Teil einer Ringstrecke um die Wüste Taklamakan. Zur Ringstrecke zählen auch die Xinjiang-Südbahn zwischen Korla und Kaxgar, die Bahnstrecke Kaxgar–Hotan und die Bahnstrecke Golmud–Korla zwischen Qakilik und Korla.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Xinjiang)

en:Hotan–Ruoqiang railway